Песма Евровизије 1969. било је 14. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 29. марта 1969. у Театро Реал хали у Мадриду, у Шпанији. Био је то први и за сада последњи пут да је Шпанија домаћин такмичења након њихове прве победе 1968. године. Такође, први пут је Песма Евровизије одржана на Пиринејском полуострву. Водитељ такмичења је била Лаурита Валенсуела.

16 земаља је учествовало на такмичењу: Аустрија је одустала од такмичења, јер је одбила да се такмичи у Шпанији. По први (и последњи пут) се десило да победе четири песме: из Француске, Шпаније, Холандије и Уједињеног Краљевства све заједно освојивши 18 поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1969.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1969.